Il doppio del Chennai Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Leander Paes erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Bhupathi con Todd Woodbridge e Paes con David Rikl.

Paes e Rikl hanno perso nei quarti di finale contro Tomáš Cibulec e Ota Fukárek.

Bhupathi e Woodbridge hanno perso in semifinale contro František Čermák e Leoš Friedl.

Julian Knowle e Michael Kohlmann hanno battuto in finale 7–6 (7–1), 7–6 (7–3) Čermák e Friedl.

Teste di serie
 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Leander Paes /  David Rikl (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (primo turno)
 František Čermák /  Leoš Friedl (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2003
ATP Tour 2003